Изъялово — название населённых пунктов в России:

 Изъялово — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Изъялово — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.